Strandby ist der Name folgender dänischer Ortschaften:

 Strandby (Frederikshavn Kommune)
 Strandby (Vesthimmerlands Kommune)